Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 83 и 89.

Математика 
 88 — репдигит в десятичной системе счисления, палиндромное число в пятеричной и десятичной системах счисления.
 Тринадцатое число Эрдёша — Вудса.
 Пятнадцатое тау-число.
 Четвёртое примитивное полусовершенное число.
 Четвёртое неприкосновенное число.
 88 — избыточное число
 88 — наибольшее натуральное число , такое, что ни , ни любое из чисел, полученное вычёркиванием некоторых цифр десятичной записи , не делится на 3.
 Общая площадь, покрываемая  псевдотетрамино, равна 88 единичным квадратам.
 Существует 88 почти универсальных форм (almost universal forms) — упорядоченных четвёрок (a,b,c,d) положительных целых чисел, таких, что множество значений выражения

 содержит все, кроме одного, натуральные числа.
 Чтобы вероятность того, что у трёх человек в компании совпадут дни рождения, превысила 50 %, в компании должно быть не менее 88 человек.
 В десятичной системе счисления существует 88 самовлюблённых чисел, запись наибольшего из которых содержит 39 цифр.

Музыка 
 Количество ступеней стандартного звукоряда
 Количество клавиш на фортепиано
 Название песни группы Sum 41 c альбома Chuck
 Название сингла группы LM.C

Наука 
 Атомный номер радия

14/88 

«88 заповедей Дэвида Лэйна», являющиеся основой неонацистского мировоззрения, сокращённо обозначаются «88».
88 считается закодированным нацистским приветствием  ([Хайль Гитлер] «да здравствует Гитлер»), сокращённое НН, где буква H является восьмой буквой латинского алфавита. Ср.:
 14/88
 Линкольн-88
 Общество белых-88
 Россия 88
 Шульц-88

В других областях 

 88 год; 88 год до н. э., 1988 год.
 88 по коду радистов означает «люблю, целую». Р. Рождественский посвятил происхождению этого кода одноимённое стихотворение.
 На первой генеральной ассамблее Международного астрономического союза в 1922 году введено деление неба на 88 созвездий, используемое и поныне.
 ASCII-код символа «X».
 В игре лото бочонок 88 называется «бабушка».
 В интернет-среде существует шутка, что 88 означает LiveJournal («Живой Журнал», «ЖЖ», две 8-е буквы русского алфавита).
 Сленговое название «восемь-восемь» () немецкого зенитного орудия FlaK 18/36 калибра 88 мм, на основе которого был создан ряд танковых и противотанковых пушек вермахта.
 В чате на китайском языке 88 равнозначно английскому «bye bye» так как 8 по-китайски ba (то есть ba ba, звучит похоже на bye bye).
 88 номер Дейла Эрнхардта, гонщика NASCAR.
 88 миль в час — скорость, которую должен набрать De Lorean DMC-12 из трилогии Назад в будущее для перемещения во времени.
 Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР о незаконных операциях с валютой. Использовалась в ряде громких дел в СССР.

Примечания

Литература 
 

Примитивные полусовершенные числа